«Завтрак на траве» — название фильмов:
 «Завтрак на траве» — французский фильм (1959)
 «Завтрак на траве» — советский фильм (1979)